Boris Maksimowicz Gurewicz (1931–1995) – radziecki zapaśnik olimpijczyk z Helsinek 1952
 Boris Michajłowicz Gurewicz (1937–2020) – radziecki zapaśnik, olimpijczyk z Meksyku 1968